Студенческое научное общество
 Российское лесное научно-техническое общество